Adelstein ist der Familienname folgender Personen:
 Angelica Adelstein-Rozeanu (1921–2006), rumänische Sportlerin
 Paul Adelstein (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
Siehe auch:
 Adlstein